Hôtel de Simiane (Paris)
Hôtel de Simiane (Aix-en-Provence)
 Hôtel de Simiane (Valréas)